Вирсерум () — город в Швеции, расположенный в коммуне Хультсфред Кальмарского лена. 

Население — 1847 человек.
До 1971 года являлся посёлком городского типа (köping). Первое упоминание в источниках о Вирсеруме относится к 1278 году. В 1543 году во время восстания Нильса Дакке возле Вирсерума произошло сражение между правительственными войсками и отрядами восставших, в результате которого восставшие крестьяне потерпели поражение.

С XIX века является центром по производству мебели. Сейчас в городе работает Музей мебельной промышленности.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Вирсерума (швед., англ., нем.)
 Сайт Музея мебельной промышленности (швед.)

Примечания 

Города Швеции